Slovo man může mít několik významů:

 Man (ostrov) – ostrov v Irském moři mezi Velkou Británií a Irskem a současně britské korunní závislé území, které se na něm rozkládá
 Man (skupina) – velšská rocková skupina
 man (leník) – vazal, šlechtic poddaný jinému šlechtici (vizte též manská soustava)
 MAN – strojírenský holding
 MAN (automobilka) – značka nákladních a užikových automobilů
 MAN Diesel – mezinárodní koncern zabývající se výrobou motorů
 Metropolitan Area Network (zkráceně MAN) – počítačová síť
 Fat Man – název atomové bomby z roku 1945
 příkaz man pro zobrazení manuálových stránek v Unixu
příjmení osob
 Lubomír Man – český spisovatel

Související články 
 Mann